Prins Henry, hertig av Sussex  (Henry Charles Albert David; Prince Henry, Duke of Sussex), kallad Prins Harry, född 15 september 1984 i London, är medlem av det brittiska kungahuset. Han är andre son till kung Charles III och prinsessan Diana samt sonson till drottning Elizabeth II.

Biografi 

Harry föddes den 15 september 1984 på St Mary's Hospital i Paddington som andre son till prins Charles, prins av Wales och Diana, prinsessa av Wales. Han döptes i december 1984 av ärkebiskopen av Canterbury i St George's Chapel, Windsor.

Harry har gått i samma skolor som sin bror, prins William. Han började på Mrs Jane Mynors förskola i London från september 1987 när han var tre år. År 1989 gick Harry på Wetherby School och från 1992 gick han på Ludgrove School i Berkshire. I september 1998 började prins Harry på Eton College i Windsor. Harry gick ut 2003 med betyg A i konst och geografi.

När Harry blev 18 år den 15 september 2002 fick han sin egen unika vapensköld av drottning Elizabeth II.

Efter studierna tog Harry ett sabbatsår. Han reste först till Australien, vilket följdes av en vistelse i Afrika, där han arbetade på ett barnhem i Lesotho.

I maj 2005 påbörjade Harry sin militära utbildning på Royal Military Academy Sandhurst och var färdig arméofficer i april 2006. Harry tjänstgjorde i Afghanistan i drygt två månader från slutet av 2007 till början av 2008 och utbildade sig sedan till helikopterpilot. Han lämnade den militära banan 2015.

Den 27 november 2017 eklaterades förlovningen mellan Harry och den amerikanska skådespelerskan Meghan Markle. Vigseln ägde rum den 19 maj 2018 i St. George's Chapel, Windsor Castle. Samma morgon tilldelade drottning Elizabeth II prins Harry titlarna hertig av Sussex, earl av Dumbarton och baron Kilkeel.

Den 6 maj 2019 föddes parets första barn, en pojke vid namn Archie Harrison Mountbatten-Windsor. 4 juni 2021 föddes deras andra barn, dottern Lilibet Mountbatten-Windsor.

Den 8 januari 2020 meddelade Harry och hans fru Meghan att de har för avsikt att bli mindre aktiva i det brittiska kungahuset. I ett inlägg på Instagram förklarade paret att de ville bli ekonomiskt oberoende och inte längre ta emot det apanage de får som kungliga högheter. De ville kunna vistas mer i Nordamerika. Det brittiska kungahuset meddelade senare att Harry inte längre skulle använda "kunglig höghet" som titulering i offentliga sammanhang. Han förlorade också sina militära titlar. Paret tar inte längre del av kungahusets apanage och representerar inte längre kungahuset i officiella sammanhang. Efter att de brutit med kungahuset flyttade paret till Kalifornien i USA 2020.

Den 10 januari 2023 gav Harry ut sin självbiografi Den andre. Boken blev mycket uppmärksammad och slog rekord som den snabbast säljande icke skönlitterära boken någonsin. Självbiografin skildrar bland annat sorgen efter prinsessan Dianas död, konflikterna med brodern prins William, Harrys erfarenheter av kokain och om hur många människor han dödat som militär i Afghanistan. I boken redogörs även för vad som ledde fram till att han bröt med det brittiska kungahuset och bosatte sig i USA.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

Brittiska prinsar
Huset Windsor
Huset Oldenburg
Personer i Storbritannien under 1900-talet
Personer i Storbritannien under 2000-talet
Personer från London
Födda 1984
Levande personer
Män